Белоу́сов — русская фамилия, женская форма — . В Списке общерусских фамилий занимает 68-е место.

Известные носители

А 
 
 Белоусов, Алексей Валерьевич (род. 1976) — белорусский футболист.
 Белоусов, Анатолий Егорович — хирург, лауреат Госпремии СССР
 Белоусов, Анатолий Семёнович — лауреат Госпремии СССР
 Белоусов, Анатолий Флорович (1920—201?) — главный конструктор Харьковского тракторного завода.
 
 Белоусов, Артём Васильевич (род. 1981?) — российский и казахстанский конькобежец.

Б

В 
 Белоусов, Вадим Владимирович (род. 1960) — российский политический и государственный деятель, предприниматель-миллионер.
 Белоусов, Валентин Данилович (1925—1988) — советский математик, член-корреспондент АПН СССР.
 
 
 Белоусов, Вениамин Валентинович — генерал-майор
 
 
 Белоусов, Всеволод Вадимович (род. 1975) — российский учёный-нейробиолог, член-корреспондент РАН (2022), директор Федерального центра мозга и нейротехнологий. 
 Белоусов, Вячеслав Васильевич (1950—2021) — советский и российский журналист и издатель, основатель и глава издательского дома «Северная неделя», заслуженный работник культуры России (2004).

Г 
 Белоусов, Георгий Александрович (род. 1990) — российский хоккеист.
 Белоусов, Григорий Евгеньевич (1876—1916) — рабочий, депутат Государственной думы II созыва от Екатеринославской губернии.

Д 
 Белоусов, Дмитрий Васильевич (1863—?) — управляющий пароходством, депутат I Государственной думы, крестьянин.

Е

И 
 
 Белоусов, Игорь Сергеевич (1928—2005) — советский кораблестроитель. Герой Социалистического Труда.

К 
 Белоусов, Константин Леонидович (род. 1972) — белорусский футболист.

Л 
 
 Белоусов, Леонид Георгиевич (1909—1998) — лётчик, Герой Советского Союза.

М

Н 
 Белоусов, Никита Леонидович (род. 2002) — российский футболист.

О 
 Белоусов, Олег Павлович (1945—2009) — белорусский аниматор, сценарист, режиссёр.

П

Р 
 Белоусов, Рэм Александрович (1926—2008) — экономист.

С 
 Белоусов, Семён Григорьевич (1913—1984) — капитан малого рыболовного сейнера, Герой Социалистического Труда.
 
 Белоусов, Степан Мартынович (1918—1943) — Герой Советского Союза.

Т 
 Белоусов, Терентий Осипович (1874—1921) — учитель, депутат Государственной думы III созыва от Иркутской губернии.

Ю



Топоним 
 Белоусов — упразднённый в 2011 году посёлок в Стародубском районе Брянской области России.

См. также 
 Белобородов
 Белоголовцев
 Белоногов
 Белоус
 Белоусовка
 Белоусово